Olli steht für:

 männlicher Vorname, siehe Olavi
 Pseudonym des finnischen Schriftstellers Väinö Nuorteva (1889–1967)

Olli ist der Familienname folgender Personen:
 Harri Olli (* 1985), finnischer Skispringer
 Kalevi Olli (* 1951), finnischer Opernsänger, Komponist und Dirigent
 Petra Olli (* 1994), finnische Ringerin

Siehe auch:
 Oli
 Ollie
 Olly (* 2001), italienischer Popsänger und Rapper